San Cipriano kan syfta på:

 San Cipriano – en ort i Mexiko
 San Cipriano d'Aversa – en ort och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien
 San Cipriano Picentino – en ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien 
 San Cipriano Po – en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien